Matinhensi – abitanti di Matinha
Matinhensi – abitanti di Matinhas
Matinhensi – abitanti di Matinhos